Acadian House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Acadian House (Guilford), Connecticut, ID-Nr. 75001928
 Acadian House (St. Martinville), Louisiana, ID-Nr. 73002133